Museu do lixo
 Museu do Lixo – O Passado Ainda Presente — Santa Catarina

Desambiguações de museus